Монте Кармело има више значења:

 Монте Кармело (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Монте Кармело (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Кармело (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Кармело (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Кармело (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Кармело (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику